Niemcy:
 Landwehr – dzielnica miasta Radevormwald
 Landwehr – dzielnica gminy Freden (Leine) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim

Osoby:
 Achim Landwehr – niemiecki historyk
 Ludwig Landwehr – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Landwehra